Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой () – серия международных турниров по хоккею с шайбой, проводимых под эгидой ИИХФ. Целью турнира является обеспечение конкурентных возможностей для азиатских команд, которые находятся либо в нижних дивизионах чемпионата мира по хоккею или только собираются там участвовать. Соревнования проходят в разных категориях: мужские, женские, а также университетские, молодёжные и юниорские мужские турниры.

История 

Первый мужской Кубок вызова прошёл в 2008 году в Гонконге. Победу на турнире, в котором принимало участие семь команд, одержала сборная Тайваня. После этого мужские розыгрыши турнира начали проводить ежегодно. Три победы на турнирах праздновала сборная Тайваня, дважды сборная ОАЭ, одна победа в активе сборной Гонконга. В 2013 году число участников Азиатского кубка вызова достигло рекордных десяти команд. С 2014 года стали проводиться соревнования в топ и первом дивизионах. В мужских турнирах не участвуют сборные Японии, Китая и Республики Корея, играющие в первом и втором дивизионах. Также ни разу не участвовала сборная КНДР.

Первый женский Кубок вызова прошёл в 2010 году в Шанхае. В турнире приняли участие сборные КНДР, Японии, а также первая и вторая сборная Китая. Победу праздновала первая сборная Китая. В следующих розыгрышах турнира состав участников принимал минимальные изменения и победу оба раза праздновали хоккеистки команды Японии. 

В 2010 и 2011 годах прошли студенческие Кубки вызова. В первом розыгрыше приняли участие три команды: от Японии, Китая и Республики Корея. Во втором турнире к ним присоединилась сборная Тайваня. Оба турнира закончились победой японских хоккеистов.

В 2012 году прошли первые юниорский и молодёжный турнир. Среди юниоров победителем стала сборная Таиланда. Среди молодёжных команд первенствовала приглашенная сборная России, представленная на турнире сборной лучших игроков МХЛ – командой «Красные Звёзды».

Призёры Азиатских кубков вызова по хоккею с шайбой

Мужские

ТОП-дивизион

Первый дивизион

Женские

ТОП-дивизион

Первый дивизион

Студенческие

Молодёжные (до 20)

Юниорские (до 18)

Примечания

Ссылки 

 
 

Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой